L'ordre d'Orange-Nassau (en néerlandais, Orde van Oranje Nassau) est un ordre honorifique civil et militaire néerlandais. 
L'ordre d'Orange (en anglais, Orange Order) est une organisation fraternelle protestante anglo-saxonne.